Провинция Эльки  () — провинция в Чили в составе области Кокимбо. 

Включает в себя 6 коммун.

Территория — 16 895,1 км². Численность населения — 496 337 жителей (2017). Плотность населения — 29,38 чел./км².

Административный центр — Кокимбо.

География 
Провинция расположена на севере области Кокимбо.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Уаско
 на востоке — провинция Сан-Хуан (Аргентина)
 на юге — провинция Лимари
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 6 коммун:
 Андакольо. Админ.центр — Андакольо.
 Кокимбо. Админ.центр — Кокимбо.
 Ла-Игуэра. Админ.центр — Ла-Игуэра.
 Ла-Серена. Админ.центр — Ла-Серена.
 Пайгуано . Админ.центр — Пайгуано.
 Викунья. Админ.центр — Викунья.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили
Кокимбо (область)